Стоунер () :

 Стоунер, Кейси (род. 1985) — австралийский мотогонщик.
 Стоунер, Клэйтон (род. 1985) — профессиональный канадский хоккеист, защитник. 
 Стоунер, Эдмунд Клифтон (1899—1968) — английский физик-теоретик
 Стоунер, Элисон (род. 1993) — американская певица, актриса, танцовщица и модель.
 Стоунер, Юджин (род. 1922) — американский конструктор стрелкового оружия.
 Stoner 63 — система стрелкового оружия, разработанная Юджином Стоунером.
 Стоунер-рок (стоунер-метал) — поджанры рок- и метал-музыки.
 «Стоунер» — роман Джона Уильямса 1965 года.